

Persone 
 Lisa Miller (1963) – giornalista e scrittrice statunitense
 Lisa Brown-Miller (1966) – hockeista su ghiaccio statunitense
 Lisa Miller (1985) – cantante e cantautrice australiana
 Lisa Miller (1986) – regista tedesca
 Lisa Miller (...) – atleta britannica
 Lisa Miller (...) – psicologa statunitense

Personaggi immaginari 
 Lisa Miller – personaggio della serie televisiva 24
 Lisa Miller – personaggio della soap opera Così gira il mondo
 Lisa Miller – personaggio della sitcom NewsRadio
 Lisa Miller – personaggio della serie a fumetti Scott Pilgrim